Villers-la-Ville puede referirse a:
 Villers-la-Ville, comuna francesa de Alto Saona; o
 Villers-la-Ville, comuna francófona de Bélgica situada en Región Valona en la provincia del Brabante Valón.